King Kong har flere betydninger:

 King Kong – selve figuren King Kong
 King Kong (film fra 1933) – en film fra 1933
 King Kong (film fra 1976) – en genindspilning fra 1976 af filmen fra 1933
 King Kong (film fra 2005) – en anden genindspilning fra 2005 af filmen fra 1933

Se også 
 King Kong Bundy – en amerikansk wrestler, standupkomiker og skuespiller